(par ordre alphabétique)
 Daniel Yanofsky (1925 - 2000), grand maître canadien du jeu d'échecs ;
 Joel Yanofsky (1955-2020), romancier et chroniqueur littéraire canadien ;
 Nikki Yanofsky (1994 -), chanteuse québécoise de jazz et de pop.

Voir aussi
 Yanowsky